Neuenfelde steht für:

Geografie:
 Hamburg-Neuenfelde, Stadtteil im Bezirk Harburg der Freien und Hansestadt Hamburg
 Neuenfelde, Ortsteil der Stadt Elsfleth im Landkreis Wesermarsch, Niedersachsen
 Neuenfelde, Ortsteil der Gemeinde Helvesiek in der Samtgemeinde Fintel, Landkreis Rotenburg (Wümme), Niedersachsen
 Neuenfelde, Ortsteil der Stadt Osterholz-Scharmbeck im Landkreis Osterholz, Niedersachsen
 Neuenfelde, Ortsteil der Stadt Preußisch Oldendorf im Kreis Minden-Lübbecke, Nordrhein-Westfalen
 Neuenfelde, Ortsteil der Gemeinde Seevetal im Landkreis Harburg, Niedersachsen
 Neuenfelde (Seehausen), ehemaliger Wohnplatz der Hansestadt Seehausen (Altmark), Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt

Weiteres:
 Neuenfelde (Schiff, 1868), Hilfsdampfer für Torpedozwecke der Kaiserlichen Marine
 Neuenfelde, Hafenfähre im Hamburger Hafen und auf der Elbe, siehe Typ II (HADAG)

Siehe auch:
 Neuenfeld
 Neufeld
 Neufeldt
 Neufelden
 Nienfelde